Meli är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Giosuè Meli (1816–1893), italiensk skulptör
 Giovanni Meli (1740–1815), italiensk poet

Italienska efternamn